Az 1306-os jelzésű regionális autóbusz Balassagyarmat, autóbusz-állomás és Hatvan, autóbusz-pályaudvar között közlekedik Szügy, Mohora, Magyarnándor, Becske, Nógrádkövesd, Galgaguta, Bercel, Vanyarc, Kálló, Erdőtarcsa, Nagykökényes és Heréd településeken keresztül. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Megállóhelyei

|-
!Perc (↓)
!width=25%|Megállóhely
!Perc (↑)
!width=30%|Átszállási kapcsolatok
!Fontosabb létesítmények
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
|6||Szügy, ZOLLNER Kft.||114
|align=left|
|
|-
|7||Szügy, nógrádmarcali elágazás||113
|align=left|
|
|-
|8||Szügy, Mikszáth út 67.||112
|align=left|
|
|-
|12||Mohora, cserháthalápi útelágazás||108
|align=left|
|
|-
|15||Mohora, szövetkezeti italbolt||105
|align=left|
|
|-
|17||Magyarnándor, Mohorai út 16.||103
|align=left|
|
|-
|18||Magyarnándor, földműves szövetkezet||102
|align=left|
|
|-
|19||Magyarnándor, Kossuth út||100
|
|
|-
|30||Becske, nógrádkövesdi elágazás||89
|align=left|
|
|-
|32||Nógrádkövesd, vízmű||85
|align=left|
|
|-
|33||Nógrádkövesd, vasútállomás||84
|align=left|
|
|-
|34||Nógrádkövesd, iskola||83
|align=left|
|
|-
|36||Galgaguta, Kossuth út 116.||79
|align=left|
|
|-
|37||Galgaguta, berceli elágazás||77
|align=left|
|
|-
|39||Bercel, FHP Motor||73
|align=left|
|
|-
|46||Bercel, vanyarci elágazás||72
|align=left|
|
|-
|49||Bercel, kisáruház||71
|align=left|
|
|-
|50||Bercel, vanyarci elágazás||70
|align=left|
|
|-
|55||Vanyarc, tanyaközpont||65
|align=left|
|
|-
|57||Vanyarc, szövetkezeti italbolt||59
|align=left|
|
|-
|62||Vanyarc, Kállói elágazás||58
|align=left|
|
|-
|66||Vanyarc, Kossuth út 105.||54
|
|
|-
|76||Kálló, Jókai Mór utca||44
|
|
|-
|86||Erdőtarcsa, községháza||34
|
|
|-
|90||Nagykökényesi elágazás||30
|
|
|-
|94||Nagykökényes, Szabadság út||26
|
|
|-
|96||Nagykökényes, Rákóczi utca||24
|
|
|-
|98||Tamota puszta||22
|
|
|-
|102||Heréd, újtelep||18
|
|
|-
|105||Heréd, Tabán utca||15
|
|
|-
|106||Heréd, alsó||14
|
|
|-

|-

|-

|-

|}
1 csak leszállás céljából

Források
 
 
 

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz
Nógrád megye közlekedése
Heves megye közlekedése
Balassagyarmat autóbuszvonalai
Hatvan autóbuszvonalai